Рогатка, або керчак (Myoxocephalus) — рід риб з родини Бабцевих (Cottidae).

Види 
 Myoxocephalus aeneus (Mitchill, 1814)
 Myoxocephalus brandtii (Steindachner, 1867)
 Myoxocephalus incitus Watanabe, 1958
 Myoxocephalus jaok (Cuvier, 1829)
 Myoxocephalus matsubarai Watanabe, 1958 
  Myoxocephalus niger (Bean, 1881)
 Myoxocephalus ochotensis Schmidt, 1929 
 Myoxocephalus octodecemspinosus Mitchill, 1815 — Рогатка довгорога
 Myoxocephalus polyacanthocephalus (Pallas, 1814)
 Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) — Рогатка чотирирога
 Myoxocephalus thompsonii Girard, 1851 — Рогатка глибоководна
 Myoxocephalus scorpioides (Fabricius, 1780) — Рогатка арктична
 Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) — Рогатка північна
 Myoxocephalus sinensis (Sauvage, 1873) 
 Myoxocephalus stelleri Tilesius, 1811
 Myoxocephalus tuberculatus Soldatov & Pavlenko, 1922 
 Myoxocephalus verrucosus (Bean, 1881) — Рогатка бородавчаста
 Myoxocephalus yesoensis Snyder, 1911

Джерела 
 

Бабцеві

Роди риб